Александр Зикс:
 Зикс, Александр Александрович (1874—1945) — композитор и музыковед. Автор опер «Овод», «Аристократы», «Цыгане», трагикомедии «Грот Венеры», симфонии «Двенадцать» и др.
 Зикс, Александр Игоревич (30 сентября 1965) — российский саксофонист, джазмен.